Гималаи:
 Гималаи — высочайшая горная система Земли.
 «Гималаи» — художественный фильм 1999 года.
 «Гималаи» — книга Майкла Пейлина.
 «Гималаи» — бортовая станция радиоэлектронной борьбы для ПАК ФА.

Примечания